schemat organizacyjny
 schemat poznawczy
 schemat aksjomatu
 schemat blokowy
 schemat blokowy (elektronika)
 schemat elektryczny
 schemat Hornera